Malay (Aklan), Filipijnse gemeente
 Malay (Saône-et-Loire), Franse gemeente
 Malay-archipel, archipel die het huidige Indonesië, Brunei, Maleisië, Singapore en zuidelijke delen van de Filipijnen omvat.